El llibret de pernil i formatge (en castellà san jacobo), és un plat tradicional consistent en un tall de pernil dolç (el més habitual) o de pernil serrà, al voltant d'un tall de formatge , en el seu origen gruyère, i arrebossada amb pa ratllat i ou, que es fregeix després en oli. És un plat tradicional suís que es va estendre cap al sud, de manera que també se'l coneix pel nom d'origen francès, cordon bleu (cordó blau). El cordon bleu original és una escalopa de vedella enrotllada al voltant d'un tall de pernil i formatge i arrebossat.

El seu nom en castellà fa referència a Jaume el Major, patró de la ciutat de Basilea, i al pelegrinatge per part de cristians fins a la seva suposada tomba a Santiago de Compostel·la a través del Camí de Sant Jaume. Es tractava d'un tipus de plat a base de filet de vedella només apte per al consum per part dels cristians, ja que conté pernil, prohibit per als jueus en el Levític i també per als musulmans a l'Alcorà, i formatge. El Levític també indica que no es cuinarà el vedell amb la llet que el va alletar, de manera que els més estrictes seguidors del judaisme ni tan sols poden prendre carn i llet (o derivats com el formatge) en el mateix menjar.

També es pot cobrir, abans de l'arrebossat, amb una capa de beixamel o Salsa Villeroy.

Referències

Vegeu també 
 Wiener schnitzel

Plats